FMX steht für:
 FireMonkey, eine Software-Komponentenbibliothek für Embarcadero Delphi
 Freestyle Motocross
 Internationale Konferenz für Animation, Effekte, Games und digitale Medien in Stuttgart

Fahrzeuge:
 Honda FMX 650, ein Motorrad der Marke Honda
 Volvo FMX, ein Lastwagen von Volvo Motors, siehe Volvo Trucks#Volvo FMX
 Wainfan FMX-4, ein US-amerikanisches Amateurbauflugzeug

Abkürzung